Назва Татарія або Тартарія може вживатись в різних значеннях:

 Назва земель і держав Великого Степу від степів Південно-Західної Русі (України) на заході до степів Китаю на сході в період XII—XIX ст. Зустрічаються також назви Мала Тартарія (приблизно сучасний південь України), Велика Тартарія (приблизно землі колишнього СРСР, Китаю, Афганістану, Індії і Пакистану), Московська Тартарія (пізніше Московське царство), Сибірська Тартарія (пізніше Сибірське царство або ханство), Китайська Тартарія (пізніше Китайська імперія) і т. д.

 Сучасна розмовна назва республіки Татарстан у складі Російської Федерації.